Николай Кишка () — государственные деятели Великого княжества Литовского и Речи Посполитой: Кишка, Николай (воевода подляшский) (ок. 1520 1587)
 Кишка, Николай Станиславович (1588—1644)